Sancta kan avse:

Scala Sancta – en trappa i Rom
Sancta Susanna – är en opera i en akt av Paul Hindemith
Sancta Sapientia – en byggnad i Istanbul i Turkiet som varit kyrka och moské, sedan 1934 museum

Personer
Silvester Petra Sancta (1590-1647), var en italiensk jesuitmunk och heraldiker

Se även
Sancta Maria